San Serafino da Montegranaro, celebrato il 12 ottobre
 San Serafino di Sarov monaco, celebrato il 1º agosto e il 15 gennaio